Погребняковка () — село,
Каменский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321881507. Село ликвидировано в 1998 году.

Географическое положение 
Село Погребняковка находится возле урочища Погребняковка в 2-х км от реки Оскол (правый берег), в 4-х км от села Каменка.

История 
Село снято с учета в 1998 году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района